El Torneig de Lió 2020, també anomenat Open 6ème Sens – Métropole de Lyon 2020, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura interior que pertany als International Tournaments del circuit WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 29 de febrer i el 8 de març de 2020 al Palais des Sports de Gerland de Lió (França).

La tennista estatunidenca Sofia Kenin va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2020
WTA Tour 2020